Ilha do Chapeu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha do Chapéu de Sueste, ö, Pernambuco, 
 Ilha do Chapéu (ö i Brasilien), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar